Мундельсхайм () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург.  Население составляет 3154 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,20 км². Официальный код  —  08 1 18 053.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга